« Galaxie du Fuseau » peut renvoyer à deux galaxies distinctes :

 NGC 5866 dans la constellation du Dragon, parfois identifiée à M102,
 NGC 3115 dans la constellation du Sextant.